Казеїди (Caseidae) — родина пелікозаврів, що існувала у пізньому карбон та ранньому пермі (300—263 млн років тому). Родина проіснувала понад 30 млн років, а в середньому пермі екологічну нішу казеїд зайняли естемменозухові.

Опис 

Примітивні травоїдні плазуни, що, можливо, вели напівводний спосіб життя. Сягали завдовжки 1-5,5 м. Тіло бочкоподібне, з маленькою головою, міцними кінцівками та довгим хвостом. Зуби одноманітні, виділяються лише великі конусоподібні різці. Коронки лопатисті зазубрені. Оклюзії зубів немає, тварина могла тільки відривати шматки їжі і ковтати її. Розвинені гострі численні піднебінні зуби.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin et al. in 2008.

Родинні зв'язки казеїд з іншими пелікозаврами за Р. Бенсоном, 2012 р::

Примітки

Посилання 
 Tree of Life 
 Palaeos Vertebrates 390.100 Synapsida

Пелікозаври